Соревнования по академической гребле на летних Олимпийских играх 1992 года прошли с 27 июля по 2 августа. На турнире было разыграно 14 комплектов медалей: 8 у мужчин и 6 у женщин. Это были последние Игры, когда гребцы разыгрывали медали в соревнованиях двоек и четвёрок с рулевыми, а также единственный раз в истории были разыграны медали у женщин в соревнованиях четвёрок без рулевой. Со следующих Игр в программу академической гребли были включены соревнования среди двоек и четвёрок лёгкого веса. Всего в соревнованиях приняло участие 627 спортсменов из 45 стран.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Результаты

Женщины

Одиночка

Двойка парная

Двойка распашная без рулевого

Четверка парная

Четверка распашная без рулевого

Восьмерка

Мужчины

Одиночка

Двойка парная

Двойка распашная без рулевого

Двойка распашная с рулевым

Четверка парная

Четвёрка распашная без рулевого

Четвёрка распашная с рулевым

Восьмёрка

Навигация